1. Fußball-Bundesliga 2008-09 var den 46. sæson siden oprettelsen af ligaen. Den forløb i tiden 15. august 2008 – 23. maj 2009. Bayern München var forsvarende mester efter førstepladsen i foregående sæson.

VfL Wolfsburg blev for første gang tyske mestre med et forspring på to point til Bayern München og yderligere tre point til VfB Stuttgart. Topscorer blev brasilianeren Grafite fra mestersholdet med 28 mål. 

I denne sæson var der sket en række ændringer i ligastrukturen. Rækkens tredjesidsteplads skulle møde tredjepladsen i 2. Bundesliga i to playoff-kampe om en plads i den bedste række i den efterfølgende sæson.

Stillingen 

(*) Werder Bremen kvalificerede sig til Europa Leagues playoff-runde ved at blive pokalmestre.

(M) = Mester, (N) = Nedrykker.

Playoff om plads i næste sæsons Bundesliga 
Som tredjesidst i sæsonens Bundesliga skulle Energie Cottbus spille to playoff-kampe mod nummer tre fra 2. Bundesliga, som var 1. FC Nürnberg. Nürnberg vandt kampene med henholdsvis 3-0 og 2-0 og sikrede sig dermed sammen med de to øverstplacerede i 2. Bundesliga, SC Freiburg og 1. FSV Mainz 05, oprykning til 1. Bundesliga i 2009-10-sæsonen, mens Cottbus måtte rykke ned sammen med Karlsruhe og Bielefeld.

Statistik

Målscorer
Kilde: kicker.de  

28 mål
 Grafite (VfL Wolfsburg)

26 mål
 Edin Džeko (VfL Wolfsburg)

24 mål
 Mario Gómez (VfB Stuttgart)

21 mål
 Patrick Helmes (Bayer Leverkusen)

18 mål
 Vedad Ibišević (1899 Hoffenheim)

17 mål
 Claudio Pizarro (Werder Bremen)

16 mål
 Milivoje Novakovič (1. FC Köln)

14 mål
 Demba Ba (1899 Hoffenheim)
 Luca Toni (Bayern München)

13 mål
 Kevin Kurányi (Schalke 04)
 Artur Wichniarek (Arminia Bielefeld)

Assister
Kilde: kicker.de  

20 assister
 Zvjezdan Misimović (VfL Wolfsburg)

15 assister
 Mesut Özil (Werder Bremen)

13 assister
 Arnold Bruggink (Hannover 96)
 Marko Marin (Borussia Mönchengladbach)

12 assister
 Franck Ribéry (Bayern München)
 Bastian Schweinsteiger (Bayern München)

11 assister
 Martin Fenin (Eintracht Frankfurt)
 Grafite (VfL Wolfsburg)
 Tamás Hajnal (Borussia Dortmund)

10 assister
 Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen)
 Edin Džeko (VfL Wolfsburg)
 Christian Gentner (VfL Wolfsburg)
 Markus Steinhöfer (Eintracht Frankfurt)

Eksterne henvisninger 
 Bundesliga.de  
 dfb.de  

Sæsoner i 1. Fußball-Bundesliga
Fodboldsæson 2008-09